María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, (Cannes, 30 juli 1936 - Madrid, 8 januari 2020), infante van Spanje, hertogin van Badajoz, kortweg Pilar de Borbón, was de oudste dochter van Juan de Borbón, graaf van Barcelona, en Maria de las Mercedes van Bourbon-Sicilië. Ze was een tante van koning Felipe VI van Spanje.

Pilar de Borbón trouwde op 5 mei 1967 in Lissabon, Portugal, met Luis Gómez-Alcebo y Duque de Estrada, burggraaf van Torre (1934-1991). Doordat hij van lagere adel was dan de Spaanse koninklijke familie, verloor ze hierdoor haar rechten op de troonopvolging. Ze kregen vijf kinderen:
 María de Fátima Simoneta Luisa (1968)
 Juan Filiberto Nicolás (1969)
 Bruno Alejandro (1971)
 Beltrán Luis Alfonso (1973)
 Fernando Umberto (1974)
Zij had elf kleinkinderen.

Ze was van 1994 tot 2005 voorzitter van de Fédération Équestre Internationale, de internationale federatie voor de paardensport. In die hoedanigheid was ze tevens lid van het Internationaal Olympisch Comité, sinds 2006 was ze erelid van deze organisatie. De infante was dame in de Koninklijke Orde van María Luisa.

Huis Bourbon (Spanje)
IOC-bestuurder